Суперкубок ОАЕ з футболу 2022  — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 лютого 2023 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Айн та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Шарджа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2022
ОАЕ
Лютий 2023
2023 в спорті ОАЕ